Модернизм ( — «современное течение»; от  — «современный, недавний») — термин, как правило обозначающий отказ от предшествующей традиции и стремление утвердить новые, нетрадиционные начала.

 Модернизм — направление в искусстве конца XIX — начала XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые, нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля.
 Архитектурный модернизм
 Модернизм (живопись)
 Литература модернизма

 Модернизм — в религии
 Ортодоксальный модернизм в иудаизме — направление ортодоксального иудаизма, интегрирующее ортодоксальные принципы, ценности и традиции с современной культурой и цивилизацией

 Модернизм (католичество) — богословские воззрения, появившиеся в конце XIX и начале XX веков, характеризующихся разрывом с прошлым.
 Модернизм (православие)

Примечания